Saint Roger désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique présumé du décès :

 Roger de Cannes ou Ruggero di Canne (), évêque, saint; fêté le 30 décembre.
 Roger de Cordoue († 852), ou Rogel, Rogellus, et Abdallah ou Serdieu ou Servo-Deo ou Servus-Dei ou Sero-Dio, moines martyrs à Cordoue en Andalousie par la main des Musulmans ; fêté le 16 septembre.
 Roger d'Elan († 1160), d'origine anglaise, moine cistercien de l'abbaye de Lorroy en Berry, appelé à fonder l'abbaye d'Élan dans les Ardennes à la demande du comte de Rethel ; fêté le 4 janvier.
 Roger le Fort († 1367), bienheureux, originaire de la province de la Marche, élevé par son oncle l'évêque de Toulouse, élu évêque d'Orléans, fondateur d'un monastère (l'abbaye des Ternes) près de Pionnat et d'un hôpital à Bourges ; célébré les 28 février et 5 août.
 Roger Dickenson († 1591), prêtre, avec ses compagnons Ralph Milner le laboureur et Laurent Humphrey le bienheureux, martyrs en Angleterre ; fêtés le 7 juillet.
 Roger Filcock (°1570 - †1601), bienheureux, jésuite, martyr en Angleterre à Tyburn, avec le bénédictin Marc Barkworth ; fêté le 27 février. 
 Roger Cadwallador († 1610), bienheureux, prêtre et martyr ; fêté le 27 août.

Références

Roger